Лебедине:

Населені пункти

Села:
 колишнє село Лебедине — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район.
 колишнє село Лебедине — Автономна Республіка Крим, Роздольненський район.

Села:
 Лебедине — Мінська область, Пуховицький район, Правдинська селищна рада.

Села:
 Лебедине — Приморський край.
 Лебедине — Челябінська область.